

Крушево () — село в Благоєвградській області. Входить до складу общини Гирмен.
 Крушево () — село в Габровській області. Входить до складу общини Севлієво.
 Крушево () — село в Пловдивській області. Входить до складу общини Пирвомай.

Крушево () — місто у Північній Македонії, адміністративний центр общини Крушево.

Населені пункти та їхні частини
 Крушево — село в гміні Ґоворово Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Крушево — село в гміні Журомін Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Крушево — село в гміні Хорощ Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Крушево — село в гміні Біла Піська Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Крушево — село в гміні Уйсце Пільського повіту Великопольського воєводства
 Крушево — лісова осада в гміні Ґоворово Остроленцького повіту Мазовецького воєводства

Примітки